Хасекі Шемсішах Султан або Шемсішах Хасекі (1619-1698) — друга дружина османського султана Мурада IV.

Біографія 

Зіліхан Дадіані народилася в 1619 році в Грузії в сім'ї князя Мегрелії Левана II Дадіані і була спадковою княжною династії.

Приблизно в 1630-х роках стала дружиною Мурада IV. Це був політичний союз. Ймовірно, вона ніколи не була в гаремі султана, оскільки її поява в гаремі, що складався суцільно з рабів, порушила б вікові підвалини. Замість цього, вона проживала в одному з палаців або павільйонів, що належали султанській сім'ї.

Протягом 1634-1636 рр. народила трьох доньок– Хафсу, Айше і Фатьму. Лише Айше досягла зрілості й пізніше (до 1655 року) стала дружиною Ермені Сулеймана-паші. Дві єдиноутробні сестри Айше померли у віці двох і чотирьох років відповідно.

Шемісшах закінчила закінчила свої дні в старому палаці, як і інші жінки Мурада IV.

Діти 

 Хафса-султан (1634-1636). 
 Айше-султан (1635-1680) – до 1655 року вийшла заміж за Ермені Сулеймана Пашу. 
 Фатьма-султан (1636-1640).

Дружини османських султанів